Das Arrondissement Basse-Terre ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Guadeloupe. Hauptort (Sitz der Präfektur) ist Basse-Terre.

Es bestand bis zur Neuordnung der französischen Kantone im Jahr 2015  aus 17 Kantonen und 18 Gemeinden. Seit 2015 sind zehn Kantone auf die Gemeinden verteilt.

Gemeinden

Kantone 

Arrondissement in Guadeloupe